L'Ami de la famille, une comédie en quatre actes de Jacques Sommet ;
 L'Ami de la famille , un film français de Jacques Pinoteau sorti en 1957 ;
 L'Ami de la famille (L'amico di famiglia), un film italien de Paolo Sorrentino sorti en 2006.

Référence